Липовец — топоним:

Белоруссия 
 Липовец — деревня в Ушачском районе Витебской области
 Липовец — деревня в Чашникском районе Витебской области
 Липовец — деревня в Крупском районе Минской области

Молдавия 
 Липовец — село в Глодянском районе

Польша 
 Липовец — село в гмине Нехлюв Гуровского повята Нижнесилезского воеводства
 Липовец — село в гмине Збично Бродницкого повята Куявско-Поморского воеводства
 Липовец — деревня в Билгорайском повяте Люблинского воеводства Польши.
 Липовец — село в гмине Тишовце Томашевского повята Люблинского воеводства
 Липовец — село в гмине Хожеле Пшасниского повята Мазовецкого воеводства
 Липовец — село в гмине Кужентник Новомейского повята Варминско-Мазурского воеводства
 Липовец — село в гмине Щитно Щиценского повята Варминско-Мазурского воеводства
 Липовец — село в гмине Козьмин-Велькопольский Кротошинского повята Великопольского воеводства
 Липовец — часть города Августов в августовском повяте Подляского воеводства
 Липовец — часть города Чеховице-Дзедзице в Бельском повяте Силезского воеводства
 Липовец — часть города Устронь в Цешинском повяте Силезского воеводства
 Липовец — часть села Каменки-Дуже в гмине Лысомице Торунского повята Куявско-Поморского воеводства
 Липовец — часть села Выгелзув в гмине Бабице Хшановского повята Малопольского воеводства
 Липовец — часть села Домброва-Шляхецкая в гмине Чернихув Краковского повята Малопольского воеводства
 Липовец — часть села Глиник в гмине Велеполе-Скшинское Ропчицко-Сендзишовского повята Подкарпатского воеводства
 Липовец — часть села Нова Весь-Мальборска в гмине Мальборк Мальборского повята Поморского воеводства
 Липовец — часть села Ресково в гмине Хмельно-Картузского повята Поморского воеводства
 Липовец — часть села Кошенцин в гмине Кошенцин Люблинецкого повята Силезского воеводства
 Липовец — селение в гмине Яслиска Кросненского повята Подкарпатского воеводства
 Липовец — селение в гмине Оструда Острудского повята Варминско-Мазурского воеводства
 Липовец — селение в гмине Клещево Познанского повята Великопольского воеводства
 Липовец — замок в Хшанувскогом повяте Малопольского воеводства.

Россия 
 Липовец — посёлок в Комаричском районе Брянской области
 Липовец — посёлок в Курском районе Курской области
 Липовец — река в Липецкой области, левый приток реки Олым
 Липовец — село в Воловском районе Липецкой области
 Липовец — деревня в Боровичском районе Новгородской области
 Липовец — посёлок в Залегощенском районе Орловской области
 Липовец — деревня в Ливенском районе Орловской области
 Липовец — село в Покровском районе Орловской области
 Липовец — река в Орловской области, приток реки Труды
 Липовец — деревня в Опочецком районе Псковской области
 Липовец — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области
 Липовец — деревня в Осташковском районе Тверской области

Украина 
 Ли́повец — город в Липовецком районе Винницкой области
 Липовец — посёлок в Липовецком районе Винницкой области
 Липовец — село в Ужгородском районе Закарпатской области
 Липовец — село в Хустском районе Закарпатской области
 Липовец — село в Кагарлыкском районе Киевской области
 Липовец — село в Яворовском районе Львовской области
 Липовец — река в Яворовском районе Львовской области

См. также 

 Липовец-Косцельны
 1-й Липовец
2-й Липовец
Малый Липовец
Липовец 1-й
Липовец Горский
Липовец Завещевский